A180 steht für:
 Voere AM 180 Automat, weltweit erste Handfeuerwaffe mit Laserzielgerät

Straßen:
 A180 (England), Straße in England
 A180 (Malaysia), Straße in Malaysia
 A180 (Russland), russische Fernstraße

Abkürzung